Pedrógão (Torres Novas), een plaats in de Portugese gemeente Torres Novas
 Pedrógão (Vidigueira), een plaats in de Portugese gemeente Vidigueira